Александр Адисман:
 Адисман, Александр Анисимович (1905—1982) — советский футболист.
 Адисман, Александр Иосифович (род. 1937) — советский баскетболист, тренер.